Bohuslav, Conde Chotek von Chotkow und Wognin (, ; 4 de julio de 1829 - 11 de octubre de 1896) fue un noble bohemio, miembro de la Casa de Chotek y un diplomático en el servicio de Austria-Hungría. Fue el padre de la Duquesa Sofía de Hohenberg, la esposa morganática del Archiduque Francisco Fernando de Austria.

Biografía 
Bohuslav nació en Praga, Reino de Bohemia, como el hijo menor de Carlos, Conde Chotek von Chotkow und Wognin (1783-1868) y de la Condesa Berchtold von Ungarschitz (1794-1878). El padre de Bohuslav era el Gobernador de Tirol, Vorarlberg, y Bohemia, y también un fundador del Museo del Estado Tirolés.

En 1866, Bohuslav se convirtió en embajador austríaco en Stuttgart (Reino de Wurtemberg). En 1869, se convirtió en embajador en San Petersburgo (Imperio ruso) y desde 1872 en Bruselas (Bélgica).

En los últimos años de su vida sufrió de una alteración mental, llegando a ser considerado como un niño en la sociedad vienesa y protagonizando divertidas anécdotas.

Murió en 1896.

Matrimonio y familia 
Bohuslav se casó el 30 de octubre de 1859 en Kostelec nad Orlicí con la Condesa Guillermina Kinsky von Wchinitz und Tettau (1838-1886), hija mayor del Conde José Kinsky von Wchinitz und Tettau (1806-1862) y de su esposa, la Condesa María Czernin von und zu Chudenitz (1806-1872).

Tuvieron un hijo varón y siete hijas:
Conde Wolfgang Chotek von Chotkow und Wognin (15 de agosto de 1860 - 10 de diciembre de 1926), casado en 1896 con Ana Isabel von Künell-Nedamow; sin descendencia.
Condesa Zdenka Chotek von Chotkow und Wognin (1861-1946)
Condesa María Chotek von Chotkow und Wognin (11 de julio de 1863 - 21 de junio de 1935), casada en 1887 con Jaroslav, 2º Príncipe von Thun und Hohenstein; con descendencia.
Condesa Carolina Chotek von Chotkow und Wognin (19 de noviembre de 1865 - 29 de noviembre de 1919), casada en 1886 con el Conde Leopoldo von Nostitz-Rieneck; con descendencia.
Condesa Sofía Chotek von Chotkow und Wognin (1 de marzo de 1868 - 28 de junio de 1914), casada morganáticamente en 1900 con el Archiduque Francisco Fernando de Austria; con descendencia.
Condesa Octavia Chotek von Chotkow und Wognin (5 de mayo de 1873 - 29 de noviembre de 1946), casada en 1898 con el Conde Joaquín de Schönburg-Glauchau and Waldenburg; con descendencia, su bisnieta es la Princesa Gloria de Thurn y Taxis, madre del actual jefe de la casa, el Príncipe Alberto de Thurn y Taxis.
Condesa María Antonia Chotek von Chotkow und Wognin (12 de mayo de 1874 - 13 de junio de 1930), casada en 1893 con el Conde von Wuthenau-Hohenthurm; con descendencia.
Condesa Enriqueta Chotek von Chotkow und Wognin (9 de julio de 1880 - 19 de marzo de 1964), casada en 1921 con el Conde Leopoldo von Nostitz-Rieneck; con descendencia.

Honores

Ancestros

Referencias

Bibliografía
Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Reference: 1980 478

Nacidos en Praga
Nobles de Bohemia
Diplomáticos del Imperio austrohúngaro
Chambelanes
Grandes cruces de la Orden imperial de Francisco José
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros de segunda clase de la Orden de San Estanislao
Nobleza del Imperio austrohúngaro